Az alábbi személyek ismertek Béla magyar királyi herceg néven:

Béla (1016–1063) magyar királyi herceg, I. Béla néven magyar király, Vazul herceg fia
Béla (1110–1141) magyar királyi herceg, II. Béla néven magyar király, Álmos herceg fia
Béla (1149–1196) magyar királyi herceg, III. Béla néven magyar király, II. Géza magyar király fia
Béla magyar királyi herceg (1167–?), III. István magyar király fia
Béla (1206–1270) magyar királyi herceg, IV. Béla néven magyar király, II. András magyar király fia
Béla magyar királyi herceg (1250–1269), IV. Béla magyar király fia, Horvátország és Dalmácia hercege